Jean-Marc Sauvagnargues est un batteur, chanteur et manager. Il est aussi l'un des quatre membres du groupe Les Fatals Picards, au sein duquel il est batteur, chanteur à l'occasion, mais aussi manager.

Biographie 
Jean-Marc Sauvagnargues est né à Alès le . Ses parents sont musiciens : son père joue de la flûte et du saxophone, sa mère chante et joue du piano. C'est d'ailleurs par cet instrument qu'il commencera la musique, avant de se tourner vers la batterie à 12 ans. Plutôt que de se faire taper sur les doigts avec un baguette par sa prof de piano qui le corrige, il préfère utiliser les baguettes pour taper lui-même avec. Il en jouera un peu, s'arrêtera, recommencera, et apprendra finalement tout seul, au fur et à mesure des années de jeu.

Il arpentera les routes de France durant une dizaine d'années comme batteur de bal ce qui lui permet, comme il le dit, de devenir un "batteur tout-terrain". Avant de vivre totalement de la musique, Jean-Marc s'éloigne de la batterie : il est professeur de mathématiques. Il rejoint Les Fatals Picards en 2002 après avoir répondu à une petite annonce trouvée sur Internet. Il devient le batteur attitré du groupe après une audition, tout en assurant aussi les fonctions de tourneur et manageur, auteur-compositeur avec les autres membres, et en interprétant certaines chansons, dont la fameuse "Mon père était tellement de gauche". Il assurera le rôle de tourneur à partir de 2004 durant 6 ans, avant d'embaucher quelqu'un pour s'en charger à sa place. Il continue actuellement à manager le groupe.

En parallèle, il se lance aussi dans des aventures solo, en 2015, 2019 et 2022 : un album de chanson française, un album de Bossa Nova et un album hommage à Michel Berger..

Et à côté de toute son activité au sein des Fatals Picards, Jean-Marc est aussi producteur d'autres artistes, au sein de la société dans laquelle il est associé : Les Trois 8. Parmi les artistes dont s'occupe Les trois 8, on trouve Lou, Natis, Saint Aubin, Petite Gueule ou encore Eko eko.

Novembre 67 en décembre 2015 
En 2015, il se lance dans une nouvelle aventure avec un premier disque solo, Novembre 1967. C'est un album dédié à la chanson française, dont il révèle son amour à travers les différents titres. Des titres originaux, qu'ils écrit et compose avec son compère Laurent Honel, comme La Tête la première ou Dunkerque, mais aussi des reprises comme La Tendresse de Bourvil.

Cet album sera entièrement financé grâce au crowfunding. Méthode qu'il appliquera aussi aux deux derniers albums et au DVD live des Fatals Picards.

Novembre 67 comporte 10 chansons :
 Dunkerque
 La  Tête la première
 La Tendresse
 Monsieur Georges
 Les Gens qu’on aime
 Il suffirait de presque rien
 À vot’ bon cœur M’ssieurs dames
 Mon père était tellement de gauche Novembre 67
 Sur une machine à écrire

Saudade en novembre 2019 
En 2019, Jean-Marc sort un deuxième album solo, une nouvelle fois financé entièrement grâce au crowfunding  : Saudade. Il surprend une nouvelle fois son public, en proposant un album de bossa nova, dans lequel il chante accompagné par le groupe A Banda. L'occasion de découvrir son amour pour cette musique brésilienne, à travers 11 chansons, dont trois compositions originales.

Le premier clip est celui de La Rua Madureira, une chanson de Nino Ferrer.

Saudade comporte 11 morceaux : 
 La Rua madureira
 Corcovado (Quiet Nights Of Quiet Stars)
 Le Café Veloso Paroles, paroles
 Saudade Les Eaux de mars (Águas de março)
 Et demain
 Samba d'été (Samba de verão)
 La Chanson d'Orphée (Manhã de carnaval)
 Tuyo (générique Narcos)
 Fais comme l'oiseau (Você abusou)

Un concert unique a eu lieu à l'Européen à Paris, le 11 janvier 2020.

Ton piano danse toujours en juin 2022 
En 2022, après s'être sérieusement remis au piano pendant le confinement, Jean-Marc laisse enfin s'exprimer sa passion pour Michel Berger, son idole depuis toujours. Dans son album hommage Ton piano danse toujours, il réinterprète les grands classiques de Michel Berger, à travers de nouveaux arrangements, mais sans jamais dénaturer l’œuvre originale. Cet album, ainsi que les clips qui l'accompagnent, est très bien reçu par les fans de Michel Berger et France Gall, mais également par la critique musicale : France info, France bleu ou encore Sud radio...

Ton piano danse toujours comporte 10 chansons :
 Mon piano danse (clip)
 Quelques mots d’amour (clip)
 Cézanne peint
 Celui qui chante
 La Déclaration d’amour
 La Minute de silence
 Mademoiselle Chang (clip)
 Message personnel
 La Groupie du pianiste
 Lumière du jour (clip)

Discographie

Avec Les Fatals Picards 
 2003 : Droit de véto
 2005 : Picardia Independenza
 2007 : Pamplemousse mécanique
 2008 : Public
 2009 : Le Sens de la gravité
 2011 : Coming out
 2012 : Fatals s/Scène
 2013 : Septième ciel
 2015 : 14.11.14
 2016 : Fatals Picards Country Club
 2019 : Espèces menacées
 2021 : Le Syndrome de Göteborg

Solo 
 2015 : Novembre 67
 2019 : Saudade, avec le groupe A Banda
 2022 : Ton piano danse toujours'', hommage à Michel Berger

Notes et références 

Batteur français de rock
Auteur-compositeur-interprète français
Naissance en novembre 1967
Naissance à Alès